Klub 100 – lista piłkarzy, którzy strzelili co najmniej sto bramek w rozgrywkach o mistrzostwo Polski: ligowych najwyższego szczebla oraz nieligowych (turniejach finałowych mistrzostw Polski)
 Klub 100 goli w ekstraklasie – lista piłkarzy, którzy strzelili co najmniej sto bramek w rozgrywkach najwyższego szczebla ligowego w Polsce: Lidze (1927–1939), I lidze (1948–2008) i Ekstraklasie (od 2008)
 Klub 100 (Rosja) – lista piłkarzy, którzy strzelili co najmniej sto bramek w rozgrywkach Wyższej Ligi ZSRR, rosyjskiej Priemjer-Ligi, Pucharu ZSRR, Pucharu Rosji, europejskich pucharów oraz oficjalnych meczach narodowej reprezentacji ZSRR, WNP i Rosji
 Klub Grigorija Fiedotowa – lista radzieckich i rosyjskich piłkarzy, którzy strzelili co najmniej sto bramek w rozgrywkach Wyższej Ligi ZSRR, rosyjskiej Priemjer-Ligi, Pucharu ZSRR, Pucharu Rosji, europejskich pucharów oraz oficjalnych meczach narodowej reprezentacji ZSRR, WNP i Rosji
 Klub 100 (Ukraina) – lista piłkarzy, którzy strzelili co najmniej sto bramek w rozgrywkach ukraińskiej Premier-lihi
 Zobacz też
 The 100 Club – klub muzyczny w Londynie